Lucio Mansilla puede hacer referencia a:

 Lucio V. Mansilla: coronel, periodista, escritor, político y diplomático argentino.
 Lucio Norberto Mansilla: militar y político argentino.